Загородний Максим Теодорович (1850—1902) — український громадський діяч.
 Загородний Михайло Васильович (* 1966) — голова Хмельницької ОДА з 6 березня 2015 по 18 грудня 2015 р.
 Загородний Олексій Григорович (нар. 1904 — пом. 1941) — український радянський партійний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання з 1940 року.

Загородний — селище, Бежецький район, Тверська область.
 Загородний — село, Стерлітамацький район, Башкортостан.

Див. також 
 Загородній
Слов'янські прізвища